Pfaller ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pfaller (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Jakob Pfaller, deutscher Architekt
 Josef Pfaller (1908–1968), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Karin Pfaller-Frank (* 1958), österreichische Logopädin 
 Max Pfaller (* 1937), deutscher Maler
 Robert Pfaller (* 1962), österreichischer Philosoph und Hochschullehrer